Henbury – dzielnica Bristolu w Anglii
 Henbury – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Henbury – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Henbury – miejscowość w Terytorium Północnym w Australii
 Henbury – krater na Marsie
 Henbury – australijski meteoryt żelazny i kratery uderzeniowe utworzone przez jego upadek

 Robert Hanbury Brown – astronom, fizyk brytyjski